palomino – jedna z ras koni
 palomino – jedna z maści konia
 palomino (palomino fino) – odmiana winorośli właściwej, używana do produkcji sherry